

Personnalités 
Maupas est un patronyme français présent surtout en Normandie, principalement dans le Calvados. Il est notamment porté par : 
 Charlemagne de Maupas, préfet de police de Paris sous la  République. Un des conspirateurs du coup d'État du 2 décembre 1851 ;
 Émile Maupas (1842-1916), biologiste français ;
 Ernest Cloërec-Maupas, pseudonyme d'Ernest René Cloërec, (1883-1940), un artiste lyrique et auteur-compositeur français ;
 Théophile Maupas (1874–1915) : voir Affaire des caporaux de Souain ;
 Didier Maupas (1950-), essayiste, haut fonctionnaire et militant politique français.

Monuments 
 Le Château de Maupas, est un monument qui se trouve dans le département du Cher, en Berry, et qui appartient à la famille des marquis de Maupas.

Toponymie

Communes 

 Maupas, commune française de l'Aube
 Maupas, commune française du Gers

Divers 
 Le Maupas, ancien lieu-dit sur la commune de Saint-Léger-en-Yvelines, sur les bords de la Vesgre.
Commanderie de Maupas de l'Ordre des hospitaliers, située dans le soissonais rattachée ensuite à celle de Mont-de-Soissons.

Montagne 
 Pic de Maupas, sommet frontalier des Pyrénées, dans la Haute-Garonne dans le Luchonnais. Il y a aussi un refuge du Maupas sur son flanc nord.

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme
Patronyme normand